Canal+ – canale televisivo francese a pagamento lanciato nel 1984
 Canal+ – piattaforma televisiva commerciale satellitare a pagamento francese
 Canal+ – piattaforma televisiva satellitare a pagamento polacca
 Canal+ – piattaforma televisiva satellitare a pagamento spagnola